Дувал има више значења:
 Округ Дувал (Тексас)
 Округ Дувал (Флорида)
 Дувал (Вашингтон)